Мой путь:
 Мой путь () — одна из самых популярных эстрадных песен середины XX века.
 Мой путь (Waga michi) — японский фильм-драма 1974 года, режиссёр Канэто Синдо.
 Мой путь () — испанский фильм 2007 года, режиссёр Хосе Антонио Сальго.
 Мой путь — четвёртый студийный альбом 2009 года российской метал-группы Stigmata.
 Мой путь (Mai wei) — корейский фильм-военная драма 2011 года, режиссёр Кан Джегю.
 Мой путь () — франко-бельгийский биографический фильм 2012 года, режиссёр Флоран Эмилио Сири.

См. также